Carex bezeichnet

 eine Gattung von Sauergrasgewächsen, siehe Seggen
 ein Eisenbahnunternehmen, siehe Cargo Rail Express (Euro Carex)